A Copa do Brasil de 2009 foi a vigésima primeira edição dessa competição brasileira de futebol. Foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas). Neste ano, a competição teve a nomenclatura oficial de Copa Kia do Brasil.

O regulamento foi semelhante ao de 2008 em que foi invertida a ordem de prioridades entre os campeonatos estaduais e o ranking histórico da CBF. Anteriormente, se uma equipe que estivesse entre os 10 primeiros colocados no ranking se classificasse através do campeonato estadual, a vaga era preenchida por uma equipe do mesmo estado. Nesta edição a vaga foi ocupada pela equipe em 11º lugar no ranking.

Os clubes envolvidos com a Copa Libertadores da América de 2009 (Sport, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras) não participaram deste torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental.

A escultura-troféu da Copa do Brasil de 2009 é uma criação do artista plástico brasileiro Holoassy Lins de Albuquerque, também criador da premiação do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O título da competição foi conquistado pelo Sport Club Corinthians Paulista após uma vitória por 2 a 0 em casa no jogo de ida, e empate por 2 a 2 na casa do Internacional. Com o título, o terceiro da história do clube na Copa do Brasil, a equipe garantiu a primeira vaga brasileira na Copa Libertadores da América de 2010.

Participantes

Estaduais e seletivas 
As 54 vagas destinadas aos clubes mais bem colocados em seus campeonatos estaduais foram divididas entre as 27 federações de acordo com os pontos de seus clubes no ranking da CBF. Os cinco primeiros colocados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná) tiveram direito a três vagas; os classificados entre o 6º e 22º lugar tiveram direito a duas vagas; e os cinco últimos colocados (Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima) tiveram direito a apenas uma vaga.

Normalmente, as equipes mais bem classificadas nos campeonatos estaduais ficam com as vagas daquela federação. Porém, algumas federações realizaram torneios especiais, como a Taça Minas Gerais ou a Copa Paulista em São Paulo, Copa Federação Gaucha de Futebol e outras, para classificarem um representante para a Copa do Brasil.

 <div id="1">(1) O campeão estadual (Sport), como campeão da Copa do Brasil de 2008 se classificou à Copa Libertadores da América de 2009, abrindo uma vaga no estado.
 <div id="1">(2) O campeão estadual (Ulbra) se licenciou do futebol após a disputa da competição, deixando de herança a vaga para o vice-campeão estadual (Vilhena).
 <div id="1">(3) O campeão da Copa Governo do Estado de Sergipe (Confiança), já havia garantido vaga na competição vencendo o campeonato estadual. O vice-campeão da competição (Itabaiana) herdou a vaga.
 <div id="1">(4) O campeão da Copa Rio (Nova Iguaçu), abriu mão de disputar a competição. O vice-campeão da competição (Americano), herdou a vaga.
 <div id="1">(5) O América, por já estar classificado para a Série C de 2009, entrou em acordo com o Tupi para que a vaga de direito da Copa do Brasil de 2009 ficasse sob sua posse enquanto o clube de Juiz de Fora garantiria uma vaga para a Série D, a outra premiação da competição.
 <div id="1">(6) O campeão estadual (Palmeiras), assim como o semifinalista São Paulo se classificaram para a Copa Libertadores da América de 2009, abrindo duas vagas no estado.
 <div id="1">(7) O campeão estadual (Cruzeiro), se classificou à Copa Libertadores da América de 2009, abrindo uma vaga no estado.

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, os 10 clubes classificados pelo ranking da CBF foram:

Ranking em 7 de dezembro de 2008

 O Sport (15°), como campeão da Copa do Brasil 2008, classificou-se para a Copa Libertadores da América de 2009.
 Flamengo (4º), Atlético Mineiro (6º), Internacional (8°), Botafogo (12º), Goiás (14º), Coritiba (16º), Bahia (18º), Atlético Paranaense (19°), Vitória (20º), Náutico (22°), Ponte Preta (24°), Remo (26°), Juventude (27°), Criciúma (28°) e Fortaleza (29°) se classificaram através das competições estaduais.
 Grêmio (1°), São Paulo (5°), Palmeiras (7°) e Cruzeiro (9°) se classificaram para a Copa Libertadores da América de 2009 via Campeonato Brasileiro Série A de 2008 e não disputaram a Copa do Brasil.

Sistema de disputa 
A disputa se realizou no sistema eliminatório simples ("mata-mata"), com as 64 equipes divididas em chaves de dois, decidindo em jogos de ida e volta. Aquele que conseguisse mais pontos passava para a fase seguinte, onde o sistema se repetiu até a final. Nas duas primeiras fases, se o time visitante vencesse por diferença maior ou igual a dois gols no jogo de ida estaria automaticamente classificado para a fase seguinte.

Em caso de empate de pontos, os critérios de desempate foram:

 Saldo de gols
 Número de gols marcados como visitante (não conta para equipes de uma mesma cidade)

Persistindo o empate, a decisão aconteceria atráves da disputa por pênaltis ao final do jogo de volta.

O campeão garantiu uma vaga na Copa Libertadores de 2010.

Direitos televisivos 
Há alguns anos, a Rede Globo detém os direitos de transmissão para TV aberta e a cabo da Copa do Brasil. A Globo e suas afiliadas transmitiram apenas os jogos que foram realizados as quartas-feiras as 21h50, por motivos de programação da emissora. O SporTV transmitiu nas duas primeiras fases alguns jogos, enquanto nas fases seguintes, transmitiu todos os jogos para todo o país e para o exterior, através do PFC Internacional.

Desde 2002, a Rede Globo divide os direitos com outras TVs aberta. Pelo terceiro ano seguido, a Rede Bandeirantes transmitiu a competição, com direito a alguns jogos exclusivos para a TV aberta.

Por determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), essa edição da Copa do Brasil também teve dividido os direitos de TV a cabo aos canais ESPN.

Enquanto os direitos de transmissão e comercialização da Copa do Brasil para o exterior estiveram sob o comando da Traffic.

Destaques 
 Primeira fase
 O primeiro gol foi marcado por Cléverson, do , contra o J. Malucelli. O tento foi realizado a 10 minutos do primeiro tempo de partida. Este jogo também contou com o menor público da competição: 164 pagantes.
 Aconteceu a primeira zebra da competição: o  venceu o  por 1 a 0 no jogo de ida. A equipe gaúcha era tida como a franca-favorita para a partida. O União nunca havia conquistado uma vitória em toda a história da Copa do Brasil. O Internacional reverteu o resultado e se classificou.
 Ponte Preta e Bahia aplicaram as maiores goleadas da Copa até então. O primeiro venceu o Vilhena por 6 a 1, em Campinas, assim como o Bahia que venceu o  em Salvador pelo mesmo placar. Ambos classificaram-se para a segunda fase.
 A primeira eliminação inesperada ocorre: a Portuguesa de Desportos empatou os seus dois jogos com o Icasa em 1 a 1 e acabou ficando de fora da competição após perder nos pênaltis por 4 a 3, em pleno estádio do Canindé.
 No dia 18 de março, mais dois times da Série B foram eliminados por equipes de divisões inferiores. O Ceará e o América de Natal foram desclassificados respectivamente pelo Central e pela Confiança.

 Segunda fase
 Em 8 de abril, é registrado o maior público pagante até então: 40.846. O jogo foi realizado entre Remo e Flamengo, no Estádio Mangueirão, com vitória de 2 a 0 do time carioca. Este jogo também contou com a maior arrecadação até a data: R$ 909.210,00.
 No dia 16 de abril, ocorre a primeira eliminação precoce de um time da Série A: o  é eliminado pelo , nos pênaltis, após dois resultados de 2 a 1 para cada time.
 O Águia de Marabá venceu o favorito Fluminense, por 2 a 1, no Estádio Mangueirão pelo jogo de ida da segunda fase. No jogo da volta, o Fluminense se classificou vencendo o time paraense por 3 a 0.
 No dia 22 de abril, ocorre a segunda eliminação de um time da Série A: o Santos é eliminado pelo CSA, após ser derrotado por 1 a 0 em plena Vila Belmiro. A primeira partida, em Maceió, terminou num empate em 0 a 0.

 Oitavas-de-final
 O Vitória vence o Atlético Mineiro nos pênaltis, após resultados de 3 a 0 e 0 a 3. Seu triunfo em tal critério foi o segundo em três fases.
 Vasco da Gama e Ponte Preta foram os únicos clubes que em 2009 disputam a Série B a passarem à próxima fase.

 Final
 O Corinthians conquista o título ao vencer o Internacional por 4 a 2 no placar agregado. No primeiro jogo no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o time da casa venceu por 2 a 0. No jogo da volta no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, o empate em 2 a 2 garantiu o terceiro título da Copa do Brasil ao Corinthians, campeão anteriormente em 1995 e 2002. Além do título o clube garantiu uma vaga na Copa Libertadores da América de 2010.

Confrontos 
Na primeira e segunda fases, o time melhor qualificado no ranking nacional joga a primeira partida como visitante. Caso este time vença a partida por 2 ou mais gols de diferença, estará automaticamente classificado para a próxima fase.

A partir das oitavas-de-final, a ordem dos jogos será definida por sorteio e a partida de volta é obrigatória.

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

Final

Premiação

Artilharia 

 7 gols (1)
 Taison ()

 6 gols (2)
 Alecsandro ()
 Elton ()

 5 gols (3)
 Gilmar ()
 Kempes ()
 Marcelinho ()

 4 gols (3)
 Diego Tardelli ()
 Kieza ()
 Marcelo Nicácio ()

 3 gols (18)
 André Santos ()
 Ariel ()
 Chicão ()
 Da Silva ()
 Dentinho ()
 Éberson ()
 Emerson ()
 Gabriel ()
 Jorge Henrique ()
 Kléber Pereira ()
 Neto Baiano ()
 Rafael Moura ()
 Rodrigo Pimpão ()
 Ronaldo ()
 Thiago Neves ()
 Tiago Potiguar ()
 Tico Mineiro ()
 Wallyson ()

 2 gols (30)
 Amaral ()
 André ()
 Camilo ()
 Carlos Júnior ()
 Chico ()
 Danilo Neco ()
 Éverton Santos ()
 Fred ()
 Gaúcho ()
 Gustavo ()
 Helinho ()
 Iarley ()
 Índio ()
 Jean ()
 Juninho ()
 Júnior ()
 Kléberson ()
 Leandrinho ()
 Maicon ()
 Marcinho ()
 Márcio ()
 Márcio Gabriel ()
 Paulo Sérgio ()
 Reinaldo Alagoano ()
  ()
 Sinézio ()
 Vilson ()
 Wiliam ()
 Zé Roberto ()
 Zulu ()

 1 gol (149)
 Agenor ()
 Ailson ()
 Alan ()
 Alan Kardec ()
 Aleilson ()

 1 gol (continução)
 Alessandro ()
 Alex Bruno ()
 Alex Moraes ()
 Alex Terra ()
 Anderson ()
 Augusto ()
 Ávine ()
 Bambam ()
 Beto ()
 Bida ()
 Bira ()
 Bolívar ()
 Bruno ()
 Bruno Mineiro ()
 Bruno Perone ()
 Bruno Rodrigo ()
 Buiu ()
 Careca ()
 Carlão ()
 Carlinhos Paraíba ()
 Carlos Alberto ()
 Cléverson ()
 Cristian ()
 D'Alessandro ()
 Danielzinho ()
 Darlan ()
 Davi ()
 Dedimar ()
 Derley ()
 Diego Ricardo ()
 Diogo Galvão ()
 Douglas ()
 Dyego Sousa ()
 Edílson ()
 Eduardo Ratinho ()
 Emerson Bala ()
 Erandir ()
 Ernani ()
 Esquerdinha ()
 Evaldo ()
 Everton ()
 Fábio ()
 Fagner ()
 Felipe ()
 Felipe Menezes ()
 Gedeon ()
 Geraldo ()
 Germano ()
 Gilmack ()
 Gláucio ()
 Gomes ()
 Guaru ()
 Guaru ()
 Gum ()
 Guto ()
 Hélton Luiz ()
 Hodirley ()
 Hugo ()
 Igor ()
 Iranildo ()
 Jael ()
 Jaime ()
 Janiel ()
 Jean Carioca ()
 Jéfferson ()
 João Paulo ()
 Joãozinho ()
 Johnny ()
 Juan ()
 Juliano ()
 Juliano ()
 Júlio César ()
 Júlio César ()
 Júlio César ()
 Júlio Madureira ()
 Júnior Amorim ()

 1 gol (continução)
 Kim ()
 Leandro Almeida ()
 Leandro ()
 Léo Dias ()
 Léo Lima ()
 Léo Moura ()
 Leozinho ()
 Lúcio ()
 Lúcio Flávio ()
 Luiz Alberto ()
 Maicosuel ()
 Marcelo ()
 Marcelo Cordeiro ()
 Marciano ()
 Márcio Mexerica ()
 Marcondes ()
 Marcos Aurélio ()
 Marcos Rocha ()
 Marlon ()
 Max ()
 Max Jari ()
 Maxi ()
 Medina ()
 Mineiro ()
 Moré ()
 Nen ()
 Nené ()
 Neto ()
 Ney Júnior ()
 Neymar ()
 Nilmar ()
 Nílton ()
 Paulinho Macaíba ()
 Pedro Ken ()
 Piauí ()
 Rafael Bastos ()
 Rafael Coelho ()
 Rafael Paraná ()
 Rafael Tolói ()
 Ramalho ()
 Ramon ()
 Regilson ()
 Reinaldo ()
 Renan ()
 Renatinho ()
 Ricardinho ()
 Rigoberto ()
 Rob ()
 Rodolfo ()
 Rodrigão ()
 Rodrigão ()
 Rodrigo Goiano ()
 Rodrigo Heffner ()
 Rodriguinho ()
 Romário ()
 Rubens Cardoso ()
 Sandro ()
 Schwenck ()
 Serginho ()
 Sorocaba ()
 Souza ()
 Tartá ()
 Tiago Renz ()
 Victor Ramos ()
 Welton Felipe ()
 Willians ()
 Zacarias ()
 Zezé ()

 Gol contra (6)
 Edílson () para o 
 Gatti () para o 
 Lídio () para o 
 Pit Bull () para o 
 Renan () para o 
 Ricardo Feltre () para o 
|}

Ver também 

 Copa do Brasil de Futebol

Ligações externas